Барнсвилл:

 Барнсвилл — город в округе Клей, штат Миннесота, США
 Барнсвилл — тауншип в округе Клей, Миннесота, США